Рорах:

 Рорах (приток Айба) — река в Германии, протекает по земле Баден-Вюртемберг.
 Рорах (приток Вёрница) — река в Германии, протекает по земле Бавария.
 Рорах (приток Иллера) — река в Германии, протекает по земле Бавария.